Рехтер () — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Рехтер, Зеэв (1899—1960) — израильский архитектор.
 Рехтер, Яаков (1924—2001) — израильский архитектор.